

Георгієвський — хутір, Зіанчуринський район, Башкортостан
 Георгієвський — селище, Кінгісеппський район, Ленінградська область

Персоналії 
 Георгієвський Борис Володимирович — український актор театру, кіно та дубляжу, бард. Заслужений артист України (2018).
 Георгієвський Василь Тимофійович (*1861-†1923) — статський радник, архівіст.
 Любчо Георгієвський — македонський політик і поет, колишній прем'єр-міністр Північної Македонії.
 Георгієвський Костянтин Миколайович (нар. 9 (21) лютого 1867 року, Санкт-Петербург, Російська імперія — пом. 24 липня 1933 року, там само, СРСР) — лікар-терапевт. Доктор медицини (1896).
 Георгієвський Сергій Іванович — учений-патофізіолог, в 1951—1970 роках ректор Кримського медичного інституту, що носить нині його ім'я.
 Георгієвський Юрій Валентинович — український юрист та політик.

Див. також 
 Георгієвська
Українські прізвища
Македонські прізвища